Andreu Marçal de Sax (mort en 1410) est un peintre d'origine allemande
 Edi Carlo Dias Marçal (1974-) est un footballeur brésilien
 Fernando Marçal (1989-) est un footballeur brésilien
 Maria Mercè Marçal (1952-1998) est une poétesse, professeure, écrivaine et traductrice espagnole d'expression catalane
 Nuno Marçal (1975-) est un joueur portugais de basket-ball
 Palmira Marçal (1984-) est une joueuse brésilienne de basket-ball
 Welder da Silva Marçal (1991-) est un footballeur brésilien